Ford Flex — полноразмерный кроссовер производства Ford Motor. Его дизайн основан на дизайне Ford Fairlane, представленном на Нью-Йоркском международном автосалоне 2005 г. Серийный автомобиль был представлен на Нью-Йоркском международном автосалоне 2007 г. Продаваться Flex начал летом 2008 г. как модель 2009 года. Flex производится на том же сборочном конвейере, что и кроссоверы Edge и Lincoln MKX, на Оквиллском сборочном заводе в Оквилле (Онтарио), откуда первый Flex вышел в начале июня 2008 г. Он пришёл на смену минивэну Ford Freestar, поэтому стал первым кроссовером Ford, совместившим в себе свойства минивэна и внедорожника. Flex продаётся только в США, Канаде и на Ближнем Востоке.

Интерьер 
Ford Flex 2009 года имеет семь мест для сидения, включая регулируемые и съёмные подставки для ног у пассажиров на заднем сиденье. Сиденья второго и третьего ряда складываются к полу. Автомобиль имеет характерный для кроссоверов необязательный внутренний «минихолодильник» в средней стойке между сиденьями второго ряда. Управляемая голосом система связи и развлечений, называемая Ford Sync и разработанная совместно с Microsoft, объединяет функции сотового телефона, спутникового радио СИРИУС, проигрывателя компакт-дисков, DVD-дисков и других носителей и навигационной системы. Интерьер освещается программируемым «светом под настроение», имеющим семь цветов, а также мультипанелью Vista Roof, похожей на панель в Ford Edge, в качестве потолочного света. Навигационная система находится на жёстком диске для хранения музыки и изображений.

Продажи в США

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Ford Flex на  at FordVehicles.com

Flex
Кроссоверы
Ford D3